Йоханнес Питер Хонус Вагнер (; ) — американский бейсболист, выступавший в Главной лиге бейсбола на позиции шорт-стопа. За исключительную скорость и из-за своих немецких корней получил прозвище Летучий Голландец. Почти всю свою профессиональную карьеру провёл в клубе «Питтсбург Пайрэтс». Вагнер восемь раз становился чемпионом Национальной лиги по среднему проценту отбивания, что является рекордом МЛБ, который смог повторить только Тони Гвинн. Он также шесть раз становился чемпионом лиги по слаггингу и пять раз по украденным базам.

В 1936 году Вагнер стал одним из первых пяти игроков, включённых в бейсбольный Зал славы. В голосовании он получил второе место по количеству голосов, пропустив лишь Тай Кобба и поделив второе место с Бейбом Рутом.

Несмотря на то, что Кобб считается лучшим игроком , некоторые считают Вагнера лучшим разносторонним игроком, а бейсбольные историки считают Вагнера лучшим шорт-стопом в истории.

Самой дорогой в мире сигаретной карточкой является «» с изображением Вагнера. Он был ярым противником курения и пригрозил судебным преследованием, если карточка с его изображением появится в сигаретных пачках. В итоге табачные корпорации отказались от этого решения, однако небольшое их количество всё-таки было напечатано и продано в сигаретах. Эта карточка неоднократно ставила рекорды на аукционах, например, в августе 2021 года она была продана за  долларов.

Примечания

Литература 
 Hall of Fame Network: «Honus Wagner as Mona Lisa» https://web.archive.org/web/20080930171545/http://www.hofmag.com/content/view/1038/30/
 Honus Wagner: A Biography, от Денниса Девалериа и Джиан Девалериа, Henry Holt and Company, New York, 1995.
 Hittner, Arthur D. Honus Wagner: The Life of Baseball’s «Flying Dutchman.» Jefferson, North Carolina: McFarland, 1996 и 2003 (мягкая обложка). Книга получила медаль Сеймура в 1996 году от Society for American Baseball Research.
 Honus and Me от Дэна Гутмана

Ссылки 

 The T206 Collection — The Players & Their Stories
 Honus Wagner’s Obit  — The New York Times, Tuesday, December 6, 1955
 Honus-Wagner.org
 

Бейсболисты США
Члены бейсбольного Зала славы
Игроки «Питтсбург Пайрэтс»
Бейсболисты МЛБ с неиспользуемыми номерами
Шорт-стопы МЛБ